Donglin kan syfta på följande platser:

Kina 

 Donglin Zhen, socken, Zhejiang, 
 Donglin (socken i Kina), Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar